Trampolin steht für:
 Trampolin, eine Gruppe von Sportgeräten zur Sprungunterstützung
 Trampolin (Informatik), ein Stück Code, das eine andere Funktion aufruft
 Trampolin (Schiffbau), gespanntes Tuch zwischen Mehrrumpfbootrümpfen
 Trampolin (Band), eine Schweizer Band aus den frühen 80er-Jahren